Puzicha ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Puzicha (1944–2012), deutscher Boxer
 Michaela Puzicha (* 1945), deutsche Benediktinerin, Theologin und Kirchenhistorikerin